Aylesford est une ville du Royaume-Uni dans le Kent
Aylesford est une ville de la Nouvelle-Écosse au Canada

Homonymie de toponyme

Toponyme indiquant un gué au Royaume-Uni
Toponyme indiquant un gué au Canada